Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung steht für: